La locution retour en arrière peut désigner :
un demi-tour
une marche arrière
un flashback
Réaction (politique)

Retour en arrière, un épisode de la série La Treizième Dimension.